Claudio Bunster, in origine Claudio Teitelboim – fisico cileno
 Volodia Teitelboim – politico cileno

Pagine correlate 
 Teitelbaum